Itaíba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaíba (ort), Pernambuco, 
 Itaíba (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar